

Patronyme 

 Alexandre Pierre Cottin, notaire parisien, maire d'Alger sous la Monarchie de Juillet.
 Jacques-Edme Cottin (1754-1823), homme politique français ;
 Sophie Cottin (1770-1807), femme de lettres française ;
 Paul-Joseph Cottin (1836-1925), homme politique français ;
 Louis-Cyrille Cottin (1838-1905), homme d'affaires français ;
 Eugène Cottin (1840-1902), artiste peintre français ;
 Alfred Cottin (1863-1923), guitariste et compositeur de musique français ;
 Jules Cottin (1868-1922), mandoliniste et compositeur de musique français ;
 Cyrille Cottin (1870-1942), industriel et coureur automobile français ;
 Émile Cottin (1896-1936), militant anarchiste français ;
 Roger Cottin (1903-1972), agent français des services secrets britanniques ;
 Louise Cottin (1907-1974), peintre français ;
 Camille Cottin (1910-1988), joueur puis entraîneur français de football ;
 François-Régis Cottin (1920-2013), architecte, urbaniste et historien français ;
  (1939-), femme de lettres et journaliste féministe américaine ;
 Jacques Cottin, costumier et acteur français de cinéma ;
 Camille Cottin (1978-), actrice française.

Autres 
 Cottin & Desgouttes (1904-1931), firme automobile française ;
 Cottin SAS (2009-2015), fabricant français d'ordinateurs.
 Famille Cottin (Seine)

Références